A Equipe Britânica da Copa Davis representa o Reino Unido na Copa Davis, principal competição entre seleções do tênis no mundo. É organizado pela Lawn Tennis Association. Foi campeã em dez ocasiões (1903, 1904, 1905, 1906, 1912,  1933, 1934, 1935, 1936 e 2015). Entre 1900 e 1912, competiu como a Equipe das Ilhas Britânicas , incluindo a Irlanda.

Time atual

Equipe de 2015:
 Andy Murray
 Kyle Edmund
 James Ward
 Jamie Murray

Ver também
 Copa Davis
 Fed Cup

Ligações externas
  DavisCup.com (equipe britânica)

Reino Unido
Seleções esportivas nacionais do Reino Unido
Tênis do Reino Unido